Стефан Бенгт Едберг (, правилен правопис на фамилията Едбери) е шведски тенисист, роден на 19 януари 1966 г. във Вестервик. По време на тринадесетгодишната си кариера той печели общо девет турнира от Големия шлем (шест на сингъл и три на двойки).

Кариера и успехи 
Стефан Едберг дебютира в световния тенис през 1983 г. Същата година печели и първата си титла на двойки в Базел, Швейцария. През 1984 г. печели и първата си титла на сингъл в Милано, Италия.

По време на тринадесетгодишната си кариера той печели:
 Шест титли на сингъл и три титли на двойки от Големия шлем;
 Неофициален златен олимпийски медал през 1984 г. и два бронзови олиймпийски медала през 1988 г.;
 35 титли на сингъл и 15 титли на двойки в турнири от ATP Тур;
 Четири титли в отборния турнир за Купа Дейвис с отбора на Швеция: 1984, 1985, 1987, 1994;
 Три титли в отборния турнир за Световната отборна купа по тенис с отбора на Швеция: 1988, 1991, 1995.

По време на кариерата си Едберг е бил общо 72 седмици световен номер едно, след като за първи път се изкачва на тази позиция на 13 август 1990 г. През 2004 г., осем години след като отказа си от професионалния тенис, Стефан Едберг е приет за член на Международната тенис зала на славата.

Външни препратки 
  Профил в сайта на ATP
 
  Профил в Международната тенис зала на славата
  Списък с участия за Купа Дейвис
  STE...fans - фенсайт на Стефан Едберг
  The Edberg Corner - Official Stefan Edberg Fanlisting 
 Едберг - царят на волетата , статия във вестник Стандарт

Бележки и източници 

Едберг, Стефан
Шведски олимпийски шампиони
Спортисти на летните олимпийски игри 1988